Circondario della Lippe (in tedesco Kreis Lippe) – circondario della Renania Settentrionale-Vestfalia.
Lippe – dipartimento francese istituito nel periodo napoleonico (1811-1814) a seguito dell'annessione (27 aprile 1811 della parte settentrionale del Granducato di Berg (creato da Napoleone nel 1806 in favore di Gioacchino Murat nel territorio dell'omonimo stato tedesco).
Lippe – stato storico della Germania (elevato a contea nel 1789; a principato nel 1918, diviene Stato Libero nel 1947).
Lippe – fiume della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) affluente del Reno.
Casata di Lippe – casata aristocratica che governò sull'omonima contea e principato sino al 1918